Lars Manfred Ljungman, švedski hokejist, * 1. april 1918, Stockholm, Švedska, † 19. april 1962, Stockholm.

Ljungman je  v švedski ligi igral za kluba Nacka SK in AIK IF, s katerim je v sezonah 1945/46 in 1946/47 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezonah 1946/47 in 1947/48 je bil najboljši strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1948 in Svetovnem prvenstvu 1947, kjer je osvojil srebrno medaljo. Skupno je odigral 20 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 38/39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 39/40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nacka SK
Hokejisti AIK